Чаква — село в Україні, у Володимирецькому районі Рівненської області
 Чаква — річка в Україні, у Володимирецькому районі Рівненської області, ліва притока Горині
 Чаква — річка в Україні, в межах Сарненського та Дубровицького районів Рівненської області, права притока Горині
 Чаква — річка в Україні та Білорусі, в межах Сарненського району Рівненської області та Столинського району Берестейської області